Anna Izzo est une artiste italienne contemporaine, réalisatrice des sculptures modernes en materiaux divers ainsi que par ses œuvres d'art-design ou design artistique à tirage limité.

Biographie 
Anna Izzo' est une peintre, sculpteur et designer dont les réalisations ont été exposées dans le monde New York, Amsterdam, Londres, Moscou, Lugano, Rome, Milan, Naples, Capri et Bari.

Le thème principal de ses travaux est la femme et ses parures féminines : chaussures, sacs, membres, habits, accessoires ; des sculptures en bronze, fer, et résine, ou encore des peintures.

Source

Notes et références

Bibliographie 
 Voir listes sur

Articles annexes

Lien externe 
 

Naissance en Italie
Peintre italien du XXe siècle
Peintre italien du XXIe siècle
Sculpteur italien du XXe siècle
Sculpteur italien du XXIe siècle
Peintre italienne
Artiste contemporain italien
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Sculptrice italienne